Черногорска първа лига (на черногорски Prva crnogorska fudbalska liga), е лигата от най-високо ниво в черногорския футбол. Ръководи се от Футболната асоциация на Черна гора. В първенството участват 12 отбора. Завършилият на първо място участва в Шампионската лига, а вторият и носителят на купата на Черна гора играят квалификазии за Лига Европа. Отборът завършил на 12-о място автоматично изпада, а 10-ият и 11-ият играят плей-оффи за оставане и класиране с 2-рия и 3-тия от Черногорската втора лига. Първият в това първенство автоматично се класира. Вечен голмайстор на Първа лига е черногорецът от албански произход Фатош Бечирай с 39 гола в периода 2006 – 2010.

История 
Докато Черна гора е част от социалистическа Югославия най-висшото първенство е Югославската първа лига. Когато тя се разпада се формира Федеративно република Югославия и в най-висшото първенство на тази държава участват само сръбски и черногорски отбори. През времето когато е част първоначално от социалистическа Югославия и после в съюз със Сърбия черногоското първенство е второ ниво на футбола. Когато през 2006 Черна гора се отделя от Сърбия Черногорската първа лига става най-висшото първенство в страната.

Класиране сред другите европейски първенства 
към 26 юли 2012

 41  (39)  Първа македонска футболна лига
 42  (42)  Черногорска първа лига
 43  (44)  Албанска суперлига
 44 (45)  Шампионат на Малта по футбол
 45  (43)  Купа на Лихтенщайн

Членове за сезон 2012 – 2013 

 1 – Побеждава в плейофите за оставане/класиране ФК „Дечич“ с общ резултат 2:0.
 2 – Побеждава в плейофите за оставане/класиране ФК „Беране“ с общ резултат 5:1.

Шампиони

Шампиони по клубове

Външни препратки 
 Сайт на Черногорската футболна асоциация
 Лигата в soccerway.com
 Лигата в weltfussballarchiv.com 

Турнири по футбол
Футбол в Черна гора